Estany Mort kan syfta på följande platser:

Andorra 

 Estany Mort (norra Canillo), sjö, 
 Estany Mort (östra Canillo), sjö,